Chang'an (stad)
Chang'an Motors